Bangkok Bank Football Club é um clube de futebol da Tailândia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2008.

Títulos
 Campeonato Tailandês de Futebol
 Campeão (1): 1996–97 
 Copa da Tailândia de Futebol
 Campeão (3): 1980, 1981, 1998

Clubes de futebol da Tailândia